Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997 года в группе D (неофициальное название — Группа E чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997 года) — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 19 по 24 февраля 1997 года в Анкаре, Турция. Турнир проходил в два круга. В связи с расширением группы A до 16 команд, по итогам соревнования все команды получили право играть в группе D чемпионата мира 1998 года.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 3 национальные команды — по одной из Европы, Океании и Африки. Сборные Новой Зеландии и Турции участвовали в прошлом году в квалификационном турнире, сборная ЮАР не участвовала в турнире в 1996 году.

Турнир

Таблица

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

3